Битва під Агордатом — низка битв біля міста Агордат в Еритреї

 Битва під Агордатом (1890) — битва 1890 року під час італійського завоювання Еритреї між італійськими експедиційними силами та дервішами
 Битва під Агордатом (1893) — битва 1893 року між італійськими військами та махдістами
 Битва під Агордатом (1941) — битва між британськими та італійськими військами під час Східноафриканської кампанії